

Населені пункти та їхні частини

 Байди — село в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Байди — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Байди — частина села Неґловиці в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки